

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Powiat de Legionowo, un district
 Legionowo, une ville, chef-lieu de ce district